Wegstetten ist ein Ortsname:

 Wegstetten (Abtsgmünd), Weiler im Gemeindeteil Untergröningen von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wegstetten (Wüstung), Ortswüstung im zentralen Gemeindeteil von Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg